Cricket steht für:
 Cricket, Mannschaftssportart
 Cricket (Musical)
 HMS Cricket, Typschiff einer Klasse von Zerstörern der Royal Navy, siehe Cricket-Klasse
 Plymouth Cricket, Automodell der Marke Plymouth
 Cricket Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Cricket-Diplomatie, Annäherung zwischen Indien und Pakistan
 Croquet, Präzisionssportart
 The Crickets, Begleitband von Buddy Holly
 Crickett